Corresa, departament francès a la regió Nova Aquitània
 riu Corresa, riu francès del Massís Central que al seu torn és afluent a la riba esquerra de la Vézère
 Corrèze  o Corrèsa , municipi al departament de la Corresa (regió de la Nova Aquitània, França)

 Cantó de Corrèsa